Безіменна — річка в Україні, у Сумському районі Сумської області. Права притока Псла (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 7,3 км.

Розташування 
Бере початок на південному сході від Кияниці у балці Димів Яр. Спочатку тече на південний захід через Вакалівщину, потім на північний схід через Битицю і впадає у річку Псел, ліву притоку Дніпра.

Цікавий факт 
На північно-східній стороні від Вакалівщини є гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Джерело Вакалівське».

Примітки 

Малі річки України
Річки Сумської області
Річки Сумського району
Псел
Річки басейну Дніпра
Статті про річки Сумської області без зображення в картці